Ендрю Фаєр  (англ. Andrew Z. Fire) (* 27 квітня 1959, Пало-Альто, Каліфорнія) — американський вчений, молекулярний генетик.
 Джада Фаєр (;  1 вересня 1976 року, Лос-Анджелес, Каліфорнія, США) — американська порноакторка.
 Фаєр-шоу (), вогняне шоу — сучасне оригінальне видовище, об'єднуюче театр і вогонь.